Bajrak () – wieś na Ukrainie, w obwodzie charkowskim, w rejonie wołczańskim. W 2001 liczyła 42 mieszkańców.

Przypisy 

Wsie w obwodzie charkowskim